CONSUR Women’s Sevens 2012 – ósme mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem męskim w brazylijskim mieście Rio de Janeiro w dniach 10–11 marca 2012 roku.

Informacje ogólne 
Turniej pierwotnie miał być organizowany przez Kostarykę, jednak z uwagi na jej rezygnację prawo to otrzymała pod koniec stycznia 2012 roku Confederação Brasileira de Rugby. Do rozegranych na Estádio da Gávea w Rio de Janeiro zawodów przystąpiło osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate. Turniej był transmitowany przez SporTV.

Ósmy tytuł z rzędu wywalczyła reprezentacja Brazylii, a najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Paula Ishibashi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2012
2012 w rugby union
2012 w Brazylii
Rugby union w Brazylii
Sport w Rio de Janeiro